Чемпионат Белоруссии по мини-футболу — соревнование по мини-футболу среди белорусских клубов, проводящееся под эгидой Белорусской ассоциации мини-футбола. Первый розыгрыш чемпионата состоялся в 1990 году. С сезона 2013/2014 введена стадия плей-офф, в которой принимают участие лучшие 8 команд по итогам регулярного первенства. В связи с тем, что в сезоне 2019/2020 осталось только 12 команд, в стадии плей-офф принимают участие все команды. Команды, занявшие места с 1 по 4 регулярного чемпионата, начинают стадию с 1/4 финала, а команды, занявшие места с 5 по 12 регулярного чемпионата, начинают стадию с 1/8 финала.

Наиболее успешной командой чемпионата является «Дорожник» с шестью титулами. Действующий чемпион — «Столица». 18 августа 2021 года высшая лига чемпионата переименована в Grandsport - Премьер-лига по футзалу (мини-футболу), а титульным партнером выступила легальная игорная платформа Grandsport.by.

Участники сезона 2016/17 

 АК Южный (Гомельский р-н)
 Аматар (Брест)
 Борисов-900 (Борисов)
 БЧ (Гомель)
 ВРЗ (Гомель)
 Витэн (Орша)
 Гранит (Микашевичи)
 Динамо-БНТУ (Минск)
 Дорожник (Минск)
 Лидсельмаш (Лида)
 МАПИД (Минск)
 Охрана-Динамо (Минск)
 Столица (Минск)
 УВД-Динамо (Гродно)
 Форте (Могилёв)
 Светлогорск (Светлогорск)

Участники сезона 2019/20 

 МФК Динамо-БНТУ (Минск) 
 МФК БЧ (мини-футбольный клуб) 
 МФК Витэн (Орша) 
 МФК Борисов-900 (Борисов) 
 МФК ВРЗ (мини-футбольный клуб) 
 МФК Дорожник (мини-футбольный клуб) 
 МФК Столица (мини-футбольный клуб) 
 МФК ЦКК (Светлогорск)  
 МФК Охрана-Динамо (Минск) 
МФК Минск
 МФК УВД-Динамо (Гродно) 
 МФК ЩУЧИН

Призёры

Лучшие бомбардиры чемпионатов 
''Лучшие бомбардиры за всю историю турнира (не менее 285 голов) по состоянию на .

Примечания

Ссылки 
 Белорусский мини-футбол

 
Белоруссия